Desa Jatimalang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jatimalang (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,73, long 109,64), 
 Desa Jatimalang (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 
 Desa Jatimalang (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,88, long 109,99), 

Robotskapade Indonesienförgreningar